Белоколодезская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Белоколодезская волость (Валуйский уезд) — в составе Воронежской губернии, Валуйский уезд
 Белоколодезская волость (Волчанский уезд) — в составе Харьковской губернии, Волчанский уезд
 Белоколодезская волость (Новозыбковский уезд) — в составе Черниговской губернии, Новозыбковский уезд